Мухин, Владимир Алексеевич (1888—1938) — марийский советский поэт, литературовед и этнолог.
 Мухин, Владимир Васильевич (род. 1949) — Народный депутат Украины 2-го, 3-го и 4-го созывов.
 Мухин, Владимир Викторович (род. 1983) — российский шеф-повар и инженер.
 Мухин, Владимир Герасимович (1878—1930) — советский горный инженер.
 
 Мухин, Владимир Михайлович (1897—1957) — генерал-майор.